Григо́рий Сесе́евич Кота́ев (25 апреля 1926 в селе Ногир Пригородного района Северной Осетии - 5 апреля 1992 в Цхинвале) — советский юго-осетинский художник, Заслуженный художник Грузинской ССР, Народный художник Республики Южная Осетия, лауреат Государственной премии имени К. Л. Хетагурова, член Союза художников СССР.

Родился в Ногире (Северная Осетия), где его семья вместе с другими юго-осетинскими беженцами укрылась от преследований грузинской армии начала 1920-х. Вернулись в Южную Осетию только в 1936 году.

Григорий Котаев учился в Москве (Московский институт прикладного и декоративного искусства) (1946, 1951-1956), Тбилиси (Тбилисская государственная академия художеств (1947-1948)) и Ленинграде (ЛВХПУ имени В. И. Мухиной, кафедра монументально-декоративной живописи, 1956). В качестве дипломной работы участвовал в создании проекта оформления станции метро «Технологический институт».

Вернувшись после учёбы в Южную Осетию, преподавал в цхинвальском Художественном училище имени М. С. Туганова, в 1962-71 годах был его директором.

Известен своими портретами («Поэт-фронтовик Г. Дзугаты», «Ю. С. Кучиев», «Профессор Нафи Джусойты», «Хирург Кабисов Падо» и др.). Автор оригинальных женских портретов, в которых «достигается впечатление общей светоносности» («Портрет матери», «Катерина. Портрет супруги», «Портрет музыковеда К. Цхурбаевой»). Кисти художника принадлежат также воссозданные образы исторических персоналий — аланских царей XI-XII веков Урдура, Дургуллеля, Худдана, Ос-Багатара, грузинской царицы Тамары и её мужа Давида-Сослана, а также запечатлённых в народном творчестве героев более позднего времени — Бега Кочиева, Махамата Томаева, Антона Дриаты. Участвовал в росписи интерьеров Юго-Осетинского драматического театра на сюжеты нартовского эпоса.

С началом грузино-осетинского конфликта пережил несколько сердечных приступов, от одного из них скончался 5 апреля 1992 года.

Семья 
Жена — Екатерина Васильевна Келехсаева. Дети — две дочери и сын.

Литература 

 Санакоев Б.И. Художники Юго-Осетии. Сталинир, 1957. С 32-33
 Осетия и осетины. Сост. Челохсаты А.С. Вл-з-СПб, 1994. С. 209.
 Хетæгкаты Костайы номыл подддзахадон премийы лауреаттæ. Цхинвал: Мыхуыры хæдзар, 2014. С. 32-33.
 Чибиров Л.А. Ученик и последователь М.С. Туганова/Имена. Вл-з, 2010. С.285.
 Чибиров Л.А. Григорий Котаев. Жизнь во благо народа. Цхинвал, 2015.
 Григорий Котаев. Наследие. Альбом. Вступ. ст. Плиевой М.Г. Цхинвал, 2017.

Примечания 

Выпускники МГХПА имени С. Г. Строганова
Художники СССР
Заслуженные художники Грузинской ССР
Народные художники Республики Южная Осетия